Коломийки для мішаного хору з оркестром Микола Лисенка (Пісня буковинського народу на мішаний хор, уклав Микола Лисенко) написані, ймовірно, в 1887 році (принаймні про це свідчать власні спогади композитора. Із листа Лисенка до Григорія Маркевича: «...яро приймали "Верховину" з коломийкою, до якої я ще додав легеньку оркестровку (до коломийки) із кларнетів, конів, валторн, струнного квартета і ударних: бубона з тріанголою» (лист від 31 березня 1887 р.).

Судячи з програмок хорових концертів, Коломийки вперше були виконані 21 березня 1887 р. і були постійно в репертуарі хору, який протягом десяти років (1887–1897) давав численні концерти в різних містах України. В 1890-х роках твір був широко відомий в Галичині і входив до репертуару львівського Бояну.

Джерела 
 

Твори Миколи Лисенка